Chimères est le quatrième tome de la série fantasy d'Anne Robillard Les Chevaliers d'Antarès. Il est paru le  aux éditions Wellan Inc. au Canada puis le  aux éditions Michel Lafon en France.

Résumé 
Après l'aurore boréale qu'ont aperçu Wellan et Sierra, la grande commandante des Chevaliers d'Antarès, ceux-ci  se rendent au campement des Basilics, puis des Chimères afin de les prévenir de la potentielle menace qu'elle représente. À leur campement, Wellan s'enquiert de la vie des Chimères, apprend un jeu similaire aux dames, l'alquerque, et constate qu'Ilo, le commandant des Chimères, n'aime pas le voir en compagnie de Sierra. 

Du côté des Aculéos, le roi Zakhar se remet de ses amputations mais se rend compte que ses sujets n'acceptent pas de subir les mêmes transformations que lui. Il a donc recours à « son » sorcier, Olsson, pour éliminer tout un clan et ainsi faire assez peur aux autres clans pour que ceux-ci acceptent de se faire amputer de leurs bras munis de pinces, ainsi que de leur dard.

À Enkidiev, Kira, Lassa, Napashni et Onyx parviennent enfin à envoyer les ex-dieux crave (un genre de corbeau à pattes rouges) et épervier Azcatchi et Sage afin de retrouver Wellan et Nemeroff. Toutefois Javad, fils d'Achéron, les envoie sur les terres des Aculéos afin de les tuer. Toutefois ils sont sauvés par les archers Basilics et leur explique qu'ils viennent du même monde que Wellan. Chésemteh, la commandante des Basilics, et qui est aussi une Aculéos, contacte Sierra avec un movibilis (un genre de téléphone sans fil) pour contacter Sierra et que Wellan et elle viennent les chercher.

Liens externes 
 

Les Chevaliers d'Antarès
Roman d'Anne Robillard
Roman de fantasy canadien
Roman canadien paru en 2016
2016 en fantasy